Alfred Falzon (1941) – ex calciatore maltese
Dyson Falzon (1986) – calciatore maltese
Ignazio Falzon (1813-1865) – chierico maltese, beato per la Chiesa cattolica
Joe Falzon (1969) – ex calciatore maltese
Lino Falzon (1941) – ex calciatore maltese
Stéphanie Falzon (1983) – ex martellista francese